Cangas de Onís kan syfta på:

Spanien 

 Cangas de Onís (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Cangas de Onís (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,